Le terme ligne 34 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ligne 34 du tramway du Centre en Belgique
 Ligne 34 du tramway d'Istanbul

Voies ferrées 
 Ligne 34 des chemins de fer belge

Voir aussi 
  

34